Byron Black e Jonathan Stark hanno battuto in finale Jan Apell e Jonas Björkman 6-4, 7-6.

Teste di serie

 Grant Connell /  Patrick Galbraith (semifinali)
 Byron Black /  Jonathan Stark (Campioni)
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (semifinali)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (quarti di finale)
 Tom Nijssen /  Cyril Suk (terzo turno)
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (semifinali)
 Henrik Holm /  Anders Järryd (secondo turno)
 Patrick McEnroe /  Richey Reneberg (terzo turno)

 Hendrik Jan Davids /  Piet Norval (primo turno)
 Marc-Kevin Goellner /  Javier Sánchez (secondo turno)
 Evgenij Kafel'nikov /  David Rikl (secondo turno)
 Jan Apell /  Jonas Björkman (finale)
 Luke Jensen /  Murphy Jensen (terzo turno)
 Assente
 Assente
 Ken Flach /  Scott Melville (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1994